Бюсьє́р-Сен-Жорж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Ліможа, 34 км на північний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 228,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюсьєр-Сен-Жорж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюсьєр-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез